Itaberaba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itaberaba (ort), Bahia, 
 Itaberaba (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar